Alter Wülfeler Friedhof steht für folgende Friedhöfe in Hannover:

 Alter Wülfeler Friedhof (Hildesheimer Straße), im Stadtteil Wülfel, heute Grünanlage
 Alter Wülfeler Friedhof (Stadtfriedhof Seelhorst), Friedhofsareal des Ortes Wülfel, heute einbezogen in den Stadtfriedhof Seelhorst